Steinmarkt steht für
Steinmarkt (Handel), für Natursteine
Steinmarkt (Cham), Straße
Siehe auch:
Steinmark